Zaran Kipsi är en kulle i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Sahel, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ouagadougou. Toppen på Zaran Kipsi är  meter över havet.

Terrängen runt Zaran Kipsi är huvudsakligen platt. Zaran Kipsi är den högsta punkten i trakten. Runt Zaran Kipsi är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Omgivningarna runt Zaran Kipsi är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Sahel, Burkina Faso
Berg i Burkina Faso 200 meter över havet eller högre